Байрами — фамилия. Известные носители:
 Байрами, Адриан (род. 2002) — албанский футболист, защитник.
 Байрами, Джелал (род. 1973) — македонский государственный деятель, министр труда и социальной политики Республики Македония.
 Байрами, Мухарем (род. 1985) — македонский футболист футбольного клуба Шкендия из города Тетово, играет на позиции полузащитника.
 Байрами, Недим (род. 1999) — швейцарский футболист, полузащитник клуба «Грассхоппер».
 Байрами, Эмир (род. 1988) — шведский футболист, левый крайний полузащитник клуба «Эльфсборг».